Jalkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jalkasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,56, long 24,61), 
 Jalkasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Jalkasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Jalkasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Jalkasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,49, long 23,73), 
 Jalkasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar